Quatre navires de la Marine impériale japonaise ou de la force maritime d'autodéfense japonaise ont porté/porte le nom de Ariake :
 l'Ariake, un destroyer de classe Harusame lancé en 1904 et radié des listes de la marine en 1925 ;
 l'Ariake, un destroyer de classe Hatsuharu lancé en 1934 et coulé 1943 ;
 le , un destroyer de la force maritime d'autodéfense japonaise, ancien USS Heywood L. Edwards ;
 le JDS Ariake, un destroyer de la force maritime d'autodéfense japonaise de classe Murasame lancé en 2000 et toujours en service.

Ariake